Die Abkürzung LDE  bezeichnet:

 den Flughafen Lourdes (IATA-Code)
 die Leipzig-Dresdner Eisenbahn-Compagnie, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Sachsen
 die Líneas Aéreas del Estado, argentinische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 ein sogenanntes Lehrer-Demonstrations-Experiment im naturwissenschaftlichen Unterricht
 Long delayed Echo, Radioechos mit einer Verzögerung unklaren Ursprungs

LDE